Norm (von lateinisch norma „Regel“) steht für:

 Norm (Mathematik), auch Vektornorm
 Norm (Körpererweiterung), auch Körpernorm, Abbildung in der Algebra
 Norm, Dokument zur Festlegungen einer Normung
 Titelnorm, im Schach eine besonders erfolgreiche Teilnahme an einem Turnier, die für die Vergabe eines Titels wie Großmeister verlangt wird

als Kurzform:
 soziale Norm, anerkannte gesellschaftliche Handlungsanweisung
 Rechtsnorm, allgemein-abstrakte Rechtsvorschrift
 religiöse Norm, siehe Religion #Religion und Ethik
 ethische Norm siehe Normativ#Philosophie
 Sprachnorm, anerkanntes Regelwerk im Bereich der Sprache
 Arbeitsnorm, die in Planwirtschaften zu leistende Arbeit

NORM steht für:
 NORM-Rückstände, Naturally Occurring Radioactive Material, Rückstände mit erhöhter Radioaktivität

Siehe auch:

 normativ (mehrdeutiges Adjektiv)
 Normentheorie (Strafrecht)
 Normierung (Begriffsklärung)
 normal (Begriffsklärung)